CAP puede referirse a:

Deportes 
 Club Atlético Posadas, de Posadas Misiones República Argentina.
 Club Atlético Peñarol, de Uruguay.
 Club Atlético Platense, de Argentina.
 Club Atlético Paraná, de Argentina.
 Club Atlético Progreso, de Uruguay.
 Club Argentino de Pilotos, extinta categoría de automovilismo argentino.
 Clube Atlético Paranaense, de Brasil.
 Colegio Adventista Puno.
Club Atlético Palermo, de Argentina

Educación 
 Certificado de Aptitud Pedagógica.
 Certificado de Aptitud Profesional, en España, para acreditar determinadas cualificaciones iniciales, como la autorización profesional para la conducción de vehículos (CAP de Mercancías y CAP de Viajeros) o poder ejercer en el turno de oficio.
 Centro de Apoyo al Profesorado.
 Certificat d'aptitude professionnelle, diploma francés.
 Colegio de Arquitectos del Perú.
 Club Atlético Provincial.

Medicina y Biología 

 Conducto arterioso persistente, una anomalía cardíaca congénita.
 Centro de Atención Primaria.
 Proteína activadora por catálogos, conocida como CAP por sus siglas en inglés.

Empresas 
 CAP (antes Compañía de Acero del Pacífico), principal grupo minero siderúrgico de Chile.
 Corporación Argentina de Productores de Carnes.

Otros 
 Comandos Armados del Pueblo, grupo insurgente de México.
 Combat Air Patrol (‘patrulla aérea de combate’), táctica de defensa aérea.
 Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, en Haití (CAP, según su código IATA).
 Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela en los períodos 1974-1979 y 1989-1993.
 Cooperativa agraria de producción, tipo de cooperativa creado en la reforma agraria peruana en 1969.
 Conferencia Apostólica y Profética, conferencias realizadas por la Iglesia Evangélica Internacional “El Rey Jesús” y su pastor Guillermo Maldonado, en Miami.
 Teorema CAP, también llamado Conjetura de Brewer, enuncia que es imposible para un sistema de cómputo distribuido garantizar simultáneamente.

Acrónimos